Kiviriutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiviriutta (klippa), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Kiviriutta (ö), Norra Savolax, Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar